Carlo Savonuzzi (1897-1973) – ingegnere italiano
 Claudio Savonuzzi (1926-1990) – giornalista, scrittore e critico d'arte italiano
 Giovanni Savonuzzi (1911-1987) – designer e ingegnere italiano
 Girolamo Savonuzzi (1885-1943) – ingegnere italiano